Инеу има више значења:

 Инеу
 Инеу (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Инеу (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Општина Инеу (Арад), општина у округу Арад у Румунији
 Општина Инеу (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији